Ljestvice i sudionici liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2016./17.

2. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 NS Zagrebačke županije, Službeno glasilo

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Zagrebačke županije, Službeno glasilo

3. Zagrebačka liga 
 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 Zagrebački nogometni savez, 3. ŽNL 
 Zagrebački nogometni savez, 3. zagrebačka liga, 22. kolo i konačna ljestvica  
 Zagrebački nogometni savez, 3. zagrebačka liga, 11. kolo  
 Zagrebački nogometni savez, Nogomet

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, 3. ŽNL Jug 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, Nogomet

Sjever 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, 3. ŽNL Sjever 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, Nogomet

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori:  
 rsssf.com

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Istarska

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Istraski, 3. ŽNL Jug 
 ŽNS Istarski, Bilten 
 ŽNS Istarski, Bilten

Sjever 

Prvi dio prvenstva 
 - plasirali se u skupinu "Sjever I" (za 1. do 8. mjesto) 
. plasirali se u skupinu "Sjever II" (za 9. – 16. mjesto)

 Izvori:  
 rsssf.com 
 ŽNS Istraski, 3. ŽNL Sjever A 
 ŽNS Istraski, 3. ŽNL Sjever B 
 ŽNS Istarski, Bilten 

Drugi dio sezone 
Klubovi se prenijeli međusobne rezultate iz skupina Sjever A i Sjever B. U Sjever I je igrana dvokružna liga (8 kola) protiv klubova iz suprotne skupine u prvom dijelu, a u Sjever II jednokružna liga (4 kola)  protiv klubova iz suprotne skupine u prvom dijelu.

 Izvori:  
 rsssf.com 
 ŽNS Istraski, 3. ŽNL Sjever I  
 ŽNS Istarski, Bilten 
 ŽNS Istarski, Bilten  

 Izvori:  
 rsssf.com 
 ŽNS Istraski, 3. ŽNL Sjever II  
 ŽNS Istarski, Bilten 
 ŽNS Istarski, Bilten  
 ŽNS Istarski, Bilten

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Đurđevac 

 Izvori:   
 rsssf.com 
 ŽNS Koprivničko-križevački, 3. ŽNL Đurđevac 
 ŽNS Koprivničko-križevački, Službeno glasilo

Koprivnica 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 ŽNS Koprivničko-križevački, 3. ŽNL Đurđevac 
 ŽNS Koprivničko-križevački, Službeno glasilo

Križevci 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 ŽNS Koprivničko-križevački, 3. ŽNL Đurđevac 
 ŽNS Koprivničko-križevački, Službeno glasilo

3. ŽNL Međimurska 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 emedjimurje, 3.ŽNL Međimurska, ljestvica  
 emedjimurje, 3.ŽNL Međimurska, rezultati  
 ŽNS Međimurski, Gool  
 ŽNS Međimurski, Gool br. 1474, odustajanje Dinama 
 ŽNS Međimurski, Gool br. 1487

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Donji Miholjac 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori:  
 rsssf.com   

''' Kvalifikacije za 2. ŽNL - NS Bašice 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Osijek 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Osijek, ljestvica  
 NS Osijek, rezultati  
 ŽNS Osječko-baranjski

NS Valpovo 

 Izvori:  
 rsssf.com

3. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Požeško-slavonski

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga) 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 NS Kutina, arhiva glasila   
 NS Kutina, Glasnik 
 ŽNS Sisačko-moslavački, glasila  
 NS Novska, glasnici  
 NS Novska, Glasnik

NS Novska 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 NS Kutina, Glasnik  
 NS Kutina, arhiva glasila  
 NS Novska, 3. ŽNL 
 ŽNS Sisačko-moslavački, glasila  
 ŽNS Sisačko-moslavački, Službeno glasilo 
 NS Novska, glasnici

NS Sisak 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 NS Kutina, arhiva glasila   

 ŽNS Sisačko-moslavački, glasila  
 NS Novska, glasnici  
  ŽNS Sisačko-moslavački, Službeno glasilo

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, 3. ŽNL Istok, rezultati 10. kola i ljestvica  
 ŽNS Virovitičko-podravski, 3. ŽNL Istok

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, 3. ŽNL Zapad, rezultati 20. kola i ljestvica  
 ŽNS Virovitičko-podravski, 3. ŽNL Zapad

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Vukovarsko-srijemski, 3. ŽNL NS Vinkovci

NS Vukovar 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Vukovarsko-srijemski, 3. ŽNL NS Vukovar  
 HNK Borovo

Varaždinska županija

3. ŽNL Varaždin 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 ŽNS Varaždin, 3. ŽNL Varaždin  
 ŽNS Varaždin, Nogomet

Liga NS Ludbreg 
 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 ŽNS Varaždin, Liga NS Ludbreg  
 ŽNS Varaždin, Nogomet

Poveznice 
 MaxTV Prva HNL 2016./17.
 2. HNL 2016./17.
 3. HNL 2016./17.
 4. rang HNL-a 2016./17.
 5. rang HNL-a 2016./17.
 6. rang HNL-a 2016./17.
 Hrvatski nogometni kup 2016./17.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 7. rang (3. ŽNL)
  

2016-17
 7